Борнхолм је појам који може да се односи на:

 Борнхолм, најисточније острво Данске;
 Борнхолм (општина), најисточније општина Данске на истоименом острву;
 Борнхолм (округ), бивши округ на истоименом острву у Данској; 
 Борнхолм (болест), вирусно обољење; 
 Вест Перт (Онтарио) раније Борнхолм (Онтарио), мала општина у покрајини Онтарио у Канади;
 4453 Борнхолм, астероид;